Ключ — знаряддя для замикання та відмикання замка, засува тощо.
 Гайковий ключ — знаряддя для загвинчування або відгвинчування гайок, болтів, труб, штанг.
 Трубний ключ
 Ключ — інформація, яка використовується для шифрування і/або дешифрування повідомлення.
 Ключ — в музичній нотації знак на початку нотного рядку, що вказує розташування нот на нотному стані.
 Ключ — ієрогліф в китайській ієрогліфіці, який є складовою частиною іншого ієрогліфа і який часто дозволяє пояснити його значення.
 Ключ — знаряддя для натягування струн музичних інструментів.
 Ключ — горішній клиноподібний камінь, який завершує склепіння будинку або арку.
 Ключ — ряд однорідних предметів або живих істот, які рухаються один за одним, утворюючи кут (наприклад, журавлиний ключ).
 Ключ — жердина на криничному журавлі, споряджена гачком, за який зачіплюють відро.
 Ключ — чинбарський інструмент для розминання овчин.
 Ключ — одиночне ярмо, закріплене на стовпі, в яке гуцульські пастухи на полонині замикали теля під час доїння корови.
 Ключ — пристрій для носіння сіна, різновид цапара; складається зі смерекового стовбура з чотирма розташованими колом гілками (наріжниками) на кінці, на які кладеться сіно й закріпляється палицею (розкопом).
 Ключ — брусок, вроблений у вісь колішні плуга й призначений для кріплення дишля.
 Ключ — рідковживане позначення джерела з сильним струменем води.
 Ключ — адміністративно-територіальна одиниця в Речі Посполитій у XVI—XVIII століттях. Об'єднував кілька населених пунктів навколо укріпленого містечка.
 Ключ — у весняних іграх — ряд дівчат, що стояли одна при одній, взявшись за талії, також так називалася й одна з весняних ігор.
 «Ключ» — роман популярного українського письменника Василя Шкляра.

Ключ — село у Благоєвградській області

Ключ — місто в Унсько-Санському кантоні
 Ключ — село в громаді Гацько

Ключ — річка в Удмуртії, ліва притока річки Вала
 Ключ — річка у Свердловській області, ліва притока Сабарди
 Ключ — село, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Ключ — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Ключ — село у Вараждинській жупанії
 Ключ — село в Шибеницько-Книнській жупанії

Ключ — гора

Див. також 
 Ключ (фільми)
 Ключ-Брдовецький
 Ключі

Примітки